Всеми́рный день социа́льной справедли́вости () был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 18 декабря 2007 года. Отмечается 20 февраля ежегодно начиная с 2009 года.

История 
В резолюции признана необходимость дальнейшего наращивания усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной справедливости для всех.

Впервые учредить Всемирный день социальной справедливости предложил президент Киргизии Курманбек Бакиев. В дальнейшем с этим предложением министр иностранных дел Киргизии Эднан Карабаев выступил в общей дискуссии на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Темы дня по годам 
 2021 год — «Призыв к социальной справедливости в цифровой экономике» 
 2020 год — «Устранение неравенства для достижения социальной справедливости»
 2019 год — «Если вы хотите мира и развития, работайте во имя социальной справедливости»
 2018 год — «Работники в поиске социальной справедливости»
 2017 год — «Достойная работа способствует предотвращению конфликтов и поддержанию мира»
 2016 год — «Справедливые преобразования — экологически устойчивые экономика и общество»
 2015 год — «Прекращение торговли людьми и принудительного труда»
 2014 год — н/д
 2013 год — н/д
 2012 год — н/д
 2011 год — «Достижение социальной защиты для всех»
 2010 год — н/д
 2009 год — н/д
 2008 год — н/д

См. также 
 Международный день солидарности людей
 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Ссылки 
 Резолюция Генеральной Ассамблеи
 Предложение Курманбека Бакиева
 Выступление представителя Киргизии на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи
  Страница на сайте ООН

Международные дни ООН
Праздники 20 февраля
Социальные проблемы